Rajaberg (Noorwegen), een berg in Noorwegen, of
Rajaberg (Zweden), een berg annex heuvel binnen de Zweedse gemeente Kiruna.